7sur7 est un site d'informations généraliste belge en langue française, publié par le groupe DPG Media, éditeur de presse flamand présent en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark. 

7sur7 était d'abord la version francophone de hln.be (le website du quotidien Het Laatste Nieuws) dont il est désormais indépendant. Il attire chaque jour plus de 300 000 lecteurs et fait partie des principaux sites d'informations belge.

Notes et références

Liens externes 
 
    DPG Media, éditeur du site

Presse écrite en Belgique
Presse d'information générale en Belgique
Presse en ligne en Belgique